Suikkanen ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Suikkanen (* 1959), finnischer Eishockeyspieler und heutiger -trainer
 Raimo Suikkanen (1942–2021), finnischer Radsportler